Dobos, Doboș, Doboš:
 Anton Doboș (* 1965), un footballeur roumain.
 Eva Dobos (* 1983), une actrice pornographique hongroise.
 Gábor Dobos (* 1976), un sprinteur hongrois.

Homonymie de patronyme hongrois